

Patronyme
 Daniel Bergey, (1881-1950), fut un homme politique français.
 David Hendricks Bergey, (1860-1937), fut un bactériologiste américain.
 Josyane de Jesus-Bergey, (1941- ), est une poète franco-portugaise.
 Ronald Bergey est un théologien américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme